Baintner Ferenc (1805–1883) orvos, egyetemi tanár
 Baintner Ferenc (1871–1948) élelmiszervegyész, borász
 Baintner Ferenc (1942) agrármérnök, egyetemi tanár